Бейжиньо (порт. Beijinho; досл. «поцелуйчик») — сладость, популярная в Бразилии; разновидность конфет, наподобие рафаэлло. Они готовятся из сгущенного молока и тертого высушенного кокоса, сверху обсыпаются сахаром, сахарной пудрой или кокосовой стружкой, а сверху по традиции украшаются кусочком гвоздики (пряности). 

Бейжиньо и бригадейро являются классическими бразильскими десертами для праздников, дней рождения и вечеринок. Некоторые бразильцы готовят их дома, тогда как другие заказывают в кондитерских. За один праздник на стол может быть подано несколько сотен таких конфет. 

Существует версия, что бейжиньо первоначально назывались «Поцелуй монахини» и изготовлялись из миндаля, сахара и воды, то есть представляли собой разновидность марципана. По другой версии, конфеты были созданы кулинаром Изабель Феррейра только в 1960-х годах, причём первоначальный рецепт включал сок личи, который с ростом популярности конфет исчез из рецепта.

Источники 
 Tatum, C.M. (2013). Encyclopedia of Latino Culture: From Calaveras to Quinceaneras. Cultures of the American Mosaic. ABC-CLIO. p. 429.  ISBN 978-1-4408-0099-3. 
 «Você conhece a História do Beijinho?».

Бразильские десерты